Józef Poniatowski (1762–1845) – pułkownik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Józef Antoni Poniatowski (1763–1813) – książę, generał Wojska Polskiego, marszałek Francji
 Józef Michał Poniatowski (1816–1873) – kompozytor operowy, dyplomata włoski i francuski
 Józef Maria Poniatowski (1897–1995) – ekonomista, poseł, minister w Rządzie RP na Uchodźstwie